

Гласко — місто, штат Канзас
 Гласко — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Марек Гласко